Сива́ська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України і Росії. Назва — на честь затоки Сиваш.

Сиваська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Сиваська вулиця — вулиця в місті Київ.

Сиваська вулиця — вулиця в місті Москва.
 Сиваська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Сиваська вулиця — вулиця в місті Перм.

Вулиці